Зайян ібн Марданіс (? — 1270) — емір Валенсійської тайфи в 1229—1238 роках, емір Мурсійської тайфи в 1239—1241 роках.
 Мухаммад ібн Марданіс (1125—1172) — емір Мурсійської і Валенсійської тайф в 1147—1172 роках.